TOJ – codice aeroportuale IATA dell'Base aerea di Torrejon di Madrid (Spagna)
 toj – codice ISO 639-3 della lingua tojolabal